«The Power of Good-Bye» () — 4-й сингл американской поп-певицы Мадонны с её альбома Ray of Light. Как сингл, песня вышла 22 сентября 1998 года. Как B-Side, была использована песня «Mer Girl». А в Великобритании, был добавлен ещё и A-Side — «Little Star». Лирика песни повествует о горечи расставания. Песня вдохновлена трип-хопом и имеет балладный тон.

У песни были положительные отзывы от критиков, которые приняли эту песню более серьёзно, чем её предыдущие баллады. Песня была успешна в мире, но она не повторила успех таких синглов, как «Ray of Light» и «Frozen». В мексиканском чарте песня достигла 1-й позиции. В австралийском чарте песня заняла 4-ую позицию. В США песня заняла 11 позицию в Billboard hot 100. В Великобритании песня достигла 6-й позиции.

Выпуск 
В Британии, «The power of goodbye» была выпущена на двойном сингле, совместно с композицией «Little Star». В остальной Европе песня была на B-side. Также в некоторые европейские издания включили несколько экспериментальных ремиксов на «Little Star» и один ремикс Далласа Остина, который ранее работал с певицей над альбомом «Bedtime Stories».

Критика 
В целом, критика была положительной, а некоторые назвали эту песню «одной из самых серьёзных баллад Мадонны». PopMasters заявил, что эту песню, совместно с «Frozen», «Ray of Light», «Drowned World\Subsutute for Love» и «Beautiful Stranger» — «можно использовать в электронных гаджетах, чтобы привлечь пользователей». Slant Magazine дал позитивную оценку, похвалив музыку песни.

Чарты 
В Британии, песня достигла 6-ю позицию и держась в чарте 9 недель. Продано 180,000 копий. Песня вошла в топ 20 Мексики, Канады, Германии, Японии, Нидерландов. А в США достигла 11-й позиции. В Испании, песню дебютировала на 2-й позиции, что сделало песню единственный синглом с альбома, которая не достигла верхней строчки чарта.

Музыкальное видео

Предыстория и сюжет 
Режиссёром песни стал Мэттью Ролстон. Съемки проходили с 8-10 августа. Видео вышло на MTV 10 сентября. Видео выполнено в голубых и зеленых тонах. Многие поклонники певицы посчитали этот клип самым лучшим за всю карьеру певицы. Примечательно, но Мадонна выбрала локацию съемок в том месте, где снимался клип на сингл «Cherish» с альбома Like a Prayer. В клипе Мадонна играет в шахматы, а потом сбрасывает их со стола резким движением руки со стола, что символизирует конец отношений. Также Мадонна ходит по морю, но не ясно, топится ли она в последней сцене. Любовника Мадонны сыграл будущий актёр культового сериала «Скорая помощь» — Горан Вишнич.

Противоречие 
Хотя видео многим понравилось, но концовка до конца оставалась не ясной. В последней сцене Мадонна уходит глубоко в море, что выглядит как самоубийство. Но с другой стороны, вода может считаться символом возрождения, символом новой жизни. Эта часть видео была взята из другой песни с альбома «Ray of Light» — «Swim». В этой песне есть строчка: «I’m gonna swim to the ocean floor», что в переводе означает: «Я достигну дна океана».

Трек-лист и формат 
US 7" vinyl (7-17160)

US cassette single (9 17160-4)
 A «The Power Of Good-Bye» (Album Version) — 4:10
 B «Mer Girl» — 5:32

US promo CD single (PRO-CD-9499-R)
 «The Power Of Good-Bye» (Dallas' Low End Mix) — 4:34
 «The Power Of Good-Bye» (Album Version) — 4:10

US CD single (9 17160-2)
 «The Power Of Good-Bye» (Album Version) — 4:10
 «Mer Girl» — 5:32

JP Maxi-CD (WPCR-2297)

AU Maxi-CD (9362 44591 2)
 «The Power Of Good-Bye» — 4:13
 «The Power Of Good-Bye» (Dallas' Low End Mix) — 4:34
 «The Power Of Good-Bye» (Luke Slater’s Super Luper) — 8:45
 «The Power Of Good-Bye» (Luke Slater’s Filtered Mix) — 6:07
 «The Power Of Good-Bye» (Fabien’s Good God Mix) — 8:22

EU 12" vinyl (9362 44590 0)
 A1 «The Power Of Good-Bye» (Dallas' Low End Mix) — 4:34
 A2 «The Power Of Good-Bye» (Luke Slater’s Super Luper) — 8:45
 B1 «The Power Of Good-Bye» (Fabien’s Good God Mix) — 8:22
 B2 «The Power Of Good-Bye» (Album Version) — 4:10

EU CD single (9362 17121 9)
 «The Power Of Good-Bye» (Album Version) — 4:10
 «Little Star» — 5:18

UK promo CD single (W459CDDJ)
 «Little Star» — 5:18

UK Maxi-CD (9362 44598 2)

GR CD single (9362 44592-2)
 «The Power Of Good-Bye» (Album Version) — 4:10
 «Little Star» — 5:18
 «The Power Of Good-Bye» (Dallas' Low End Mix) — 4:34

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Релиз

Примечания

Литература

Ссылки 

Песни, написанные Мадонной
Песни, спродюсированные Мадонной
Песни, спродюсированные Уильямом Орбитом
Песни Мадонны
Музыкальные клипы, снятые Мэттью Ролстоном